Buslijn 470 (Turnhout-Mol)
Buslijn 470 (Zuid-Holland Noord)